Hochbühel ist der Name folgender Berge und Erhebungen:

 Hochbühel (Salzkammergut-Berge) (1710 m), in den Salzkammergut-Bergen, Salzburg, Österreich
 Hochbühel (Südliche Böhmerwaldausläufer) (877 m), in den südlichen Böhmerwaldausläufern, Oberösterreich
 Hochbühel (Zentralmühlviertler Hochland) (720 m), im Zentralmühlviertler Hochland, Oberösterreich